D57 peut faire référence à :
 Affections à hématies falciformes (drépanocytaires), d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Fidelity (D57), un navire de la Royal Navy ;
 New South Wales classe D57, une classe de locomotives à vapeur australiennes ;
 Route départementale 57, dans la Mayenne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres